Формула 2, съкратено F2, е спортно автомобилно състезание с болиди с открити гуми и без таван, подобни на тези във Формула 1, но с много по-малка мощност и размери.

Отборите, участващи в тази формула се състезават в световен шампионат под администрирането на ФИА.

Заменен е от Формула 3000 през 1985 година.

Във Формула 2 обикновено са участвали млади пилоти, които да се усъвършенстват в такъв вид надпревари, и с правила като във Формула 1, тъй като този вид състезания е предпоследната стъпка към Формула 1.

Формула 2 се завръща през сезон 2009 като подръжна серия. Често върви с WTCC в някои състезания.

Шампиони в европейската Формула 2

Вижте също 
 ФИА
 Формула 1

Автомобилен спорт